Litava steht für:

 Litava (Slowakei), Gemeinde im Okres Krupina, Slowakei
 Litava (Fluss), linker Zufluss der Svratka in Tschechien
 Litava, Ortsteil der Gemeinde Olší, Okres Brno-venkov
 den tschechischen Namen für die Leitha, Nebenfluss der Donau